Saint-Mayme est le nom de deux anciennes communes françaises : 
 Saint-Mayme, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Onet-le-Château
 Saint-Mayme, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Pomport

Homonymie de toponyme